Protostegiomyces är ett släkte av svampar. Protostegiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protostegiomyces